IVD est un sigle qui peut signifier :
 Institut pour la ville durable, en France ;
 insuffisance ventriculaire droite, en médecine (cardiologie) ;
 In-vitro diagnostic (en français, diagnostic in vitro), un diagnostic d'un laboratoire médical ;
 Initiative des villes durables, un partenariat canadien pour un développement économique durable au sein des villes ;
 indemnité viagère de départ ;
 intraveineuse directe ;
 Institut Voluntas Dei, un institut catholique.